Finance so lahko:

 finance - (denarništvo)
 Finance (časopis)